De Montenegrijnse voetbalclub FK Zeta speelt sinds 2005 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Zeta

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Montenegro
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Zeta
FK Zeta